Dunedin kan syfta på:

 Dunedin-studien – en studie av personer födda under ett år i Dunedin, Nya Zeeland
 Dunedin (fartyg) – det första kommersiella fartyget med kylanläggningar
 MV Dunedin Star – ett fraktfartyg

Geografi
 Dunedin Range – en bergskedja i Antarktis
 Dunedin River – ett vattendrag i Kanada
 Dunedin – en stad på Sydön i Nya Zeeland
 Dunedin – en anglofiering av det skotska gaeliska namnet Dùn Éideann för staden Edinburgh 
 Dunedin, Florida – en stad (city) i Pinellas County
 Dunedin, Virginia

Se även
 Edinburgh (olika betydelser)
 Dúnedain  – ett fiktivt folkslag